Дие́го Энри́ке Ко́ста Барбо́за, более известный как Дие́го Ко́ста () (род. 21 июля 1999, Кампу-Гранди) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Сан-Паулу».

Биография 
Диего Коста начинал заниматься футболом в академии клуба «Гремио Баруэри» в то время, когда он временно назывался «Гремио Пруденти». В 2015 году, в возрасте 16 лет, он перешёл в «Сан-Паулу», где продолжил развивать своё мастерство в молодёжной команде. Довольно быстро Коста стал лидером команды, отличался универсальностью (мог сыграть как в защите, так и полузащите), и был избран капитаном. В 2019 году выиграл молодёжный Кубок Сан-Паулу.

За основной состав «трёхцветных» дебютировал 8 декабря 2015 года в матче чемпионата Бразилии против ССА в Масейо. Диего вышел на замену в начале второго тайма, когда его команда осталась в меньшинстве из-за удаления Элиньо. В итоге «Сан-Паулу» удалось удержать победный счёт — 2:1.

В 2020 году Диего Коста стал уже довольно регулярно играть за основной состав. В 2021 году помог команде выиграть чемпионат штата. В 2022 году Коста по статистическим показателем выдвинулся в число лидеров среди игроков оборонительного плана в чемпионате Бразилии. Защитник стал одним из капитанов «Сан-Паулу».

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2021
Молодёжные
  Обладатель молодёжного Кубка Бразилии (1): 2018
  Обладатель молодёжного Кубка Сан-Паулу (1): 2019

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Сан-Паулу»